Крушинський Анатолій Станіславович — український архітектор, член Спілки архітекторів України.
 Крушинський Борис Миколайович (* 2002) — український футболіст, півзахисник «Львова».
 Крушинський Вадим Вікторович — український тренер з легкої атлетики, майстер спорту України з легкої атлетики. Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Крушинський Леонід Вікторович — радянський і російський учений-біолог, член-кореспондент Академії наук СРСР, лауреат Ленінської премії, професор МДУ.
 Крушинська Олена Анатоліївна — український хімік, краєзнавець, кандидат хімічних наук.
 Крушинський Станіслав Йосипович — український радянський архітектор, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.
 Крушинський Федір — публіцист, перекладач, особистий осавул Голови Директорії УНР Симона Петлюри в 1919—1922 роках.
 Крушинський Юрій Дмитрович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.